Заутенс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Имст. . Официальный код — 70 218.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Манфред Кёлль (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 местный список: 4 места.
 местный блок: 4 места.
 Партия ALS занимает 3 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля